Козловка () — деревня в Батыревском районе Чувашии. Входит в состав Тойсинского сельского поселения.

Расположение 
Деревня находится на правом берегу реки Була, в её среднем течении; у республиканской автодороги "Батырево—Яльчики". Местность равнинная. Расстояние до Чебоксар 145 км, до райцентра—7 км, до ближайшей железнодорожной  станции—61 км.

Население

История 
Деревня Козловка основана в конце 1920-х годов (по другим данным — в 1929 году), первыми её жителями были переселенцы из села Новое Ахпердино.
Согласно преданиям, начало дер. (ныне село) Новое Ахпердино (Çĕнĕ Ахпȳрт) положили переселившиеся из дер. Аниш-Ахпердино (Çĕнĕ Ахпȳрт, ныне Канашского района) семьи Тукшика, Паршика и Утеша. Теперь же в Новом Ахпердине 600 дворов. Это село имеет свои дочерние селения: то ли в 1864 году 13 дворов, то ли в 1882 году 27 дворов выселились в дер. Булаково, а в советское время, при организации колхозов выселилась дер. Козловка (инициатором образования нового поселения был Александр Козлов, ставший первым председателем колхоза в этой деревне, названной по его фамилии).В 1930 образован колхоз «Канаш» совместно с д. Булаково. В составе Большебатыревского района в 1931–35, Батыревского – в 1935–39, с 1957, Чкаловского – с 1939 по 1957. 

Число дворов и жителей рзные периоды:

в 1939 – 118 муж., 124 жен.; 1979 – 104 муж., 130 жен.; 2002 – 56 дворов, 176 чел.: 74 муж., 102 жен.; 2010 – 51 част. домохозяйство, 143 чел.: 69 муж., 74 жен.; 2016— 153 человека.

В деревне функционирует ООО «Гвардеец» (2010).

Примечания 

Населённые пункты Батыревского района